Paura d'amare o Paura di amare possono riferirsi a:

Cinema 
La paura di amare – film del 1918 diretto da Roberto Roberti
Paura d'amare (Dangerous) – film del 1935 diretto da Alfred E. Green
Paura d'amare – film del 1942 diretto da Gaetano Amata
Paura d'amare (Hilda Crane) – film del 1956 diretto da Philip Dunne
Paura d'amare (Frankie and Johnny) – film del 1991 diretto da Garry Marshall

Letteratura 
 Paura di amare (All That Matters) – romanzo di Judith Duncan del 1987

Televisione 
Paura di amare – serie televisiva in onda dal 2010 su Raiuno.

Musica 

 Paura d'amare – quarta traccia del terzo album in studio di Marco Masini